Hehl ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Hehl (1969–2022), deutscher Neonazi
 Christoph Hehl (1847–1911), deutscher Architekt
 Eberhard Friedrich Hehl (1765–1847), württembergischer Jurist und Privatgelehrter
 Ernst-Dieter Hehl (* 1944), deutscher Historiker
 Friedrich W. Hehl (* 1937), deutscher Physiker
 Johann Karl Ludwig Hehl (1774–1853), deutscher Mineraloge, Arzt und Geologe
 Josef Hehl (1885–1953), Töpfer und Plastiker
 Matthäus Gottfried Hehl (1705–1787), deutsch-amerikanischer Geistlicher und Bischof der Herrnhuter Brüdergemeine
 Maximilian Emil Hehl, (1861–1916), deutsch-brasilianischer Architekt
 Rudolph Alexander Hehl (1839–1911), deutscher Geologe
 Stephan Hehl (* 1968), deutscher Gebärden-Dolmetscher und Autor
 Ulrich von Hehl (* 1947), deutscher Historiker
 Walter Hehl (* 1944), deutsch-schweizer Physiker und Autor

Siehe auch:

 Heel
 Hel